La Copa Mundial por Equipos 2006 fue la 29ª versión de dicho torneo de equipos nacionales de tenis. Este evento fue realizado en el Rochusclub de Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Disputado entre el 20 y el 26 de mayo de 2006, participaron jugadores de Alemania, Argentina, Chile, Croacia, España, Estados Unidos, Italia y la República Checa. Tras ganar el grupo rojo, Croacia derrotó en la final al ganador del grupo azul, Alemania, y se coronó por primera vez campeona de este certamen.

Preclasificación 

  – Nicolás Massú / Fernando González / Paul Capdeville / Adrián García
  – Ivan Ljubičić / Mario Ančić / Ivo Karlović 
  – Bob Bryan / Mike Bryan / Robby Ginepri / James Blake / Andy Roddick
  – David Ferrer / Fernando Verdasco / Feliciano López

<ol start=5>
 – José Acasuso / David Nalbandian / Sebastián Prieto / Gastón Gaudio
 – Tomáš Berdych / Robin Vik / Leoš Friedl 
 – Nicolas Kiefer / Philipp Kohlschreiber / Alexander Waske / Michael Kohlmann
 – Filippo Volandri / Davide Sanguinetti /

Grupo A

Chile vs. Croacia

Chile vs. España

Chile vs. Estados Unidos

Croacia vs. España

Croacia vs. Estados Unidos

España vs. Estados Unidos

Grupo B

Argentina vs. República Checa

Argentina vs. Alemania

Argentina vs. Italia

República Checa vs. Alemania

República Checa vs. Italia

Alemania vs. Italia

Véase también
Copa Davis 2006

Enlaces externos 
Sitio oficial de la Copa Mundial por Equipos (inglés y alemán)

2006
Tenis en 2006